La Avenida La Estrella es una de las avenidas más importantes del Poniente de la ciudad de Santiago de Chile. Cruza de norte a sur las comunas de Cerro Navia y Pudahuel.

Trayecto 
Comienza como continuación de la Avenida Longitudinal de Maipú, en la intersección de estas avenidas con las calles Los Mares y Marta Ossa Ruíz, sobre el canal Ortuzano en el límite de las comunas de Pudahuel y Maipú. Continua su recorrido hacia el norte donde la cruzan las avenidas Laguna Sur y La Travesía. Este tramo es cortado por la avenida Claudio Arrau y la Ruta 68. Metros antes de esta intersección en dirección poniente, se encuentra la diagonal La Estrella que la conecta con calle Oceanía.

Continúa por el norte de la Ruta 68 en la Avenida General Óscar Bonilla. En este tramo pasa por el Parque Amengual y la cruzan las avenidas San Pablo, San Francisco (donde se encuentra la Plaza de Pudahuel), José Joaquín Pérez (límite comunal de Pudahuel y Cerro Navia), la calle La Hondonada y el parque intercomunal de mismo nombre, las avenidas Mapocho y el Parque Javiera Carrera, Salvador Gutiérrez y Costanera Sur, en donde termina su trayecto.

Transporte 
Es una vía troncal importante para Transantiago entre Cerro Navia y Pudahuel, por donde circulan los servicios troncales 424, 503, 505, 508, 510, 510c, 511, 513, 516 y los alimentadores I02, J10, J14c, J15c, J18, J18c y J20. 

La Estrella
Cerro Navia
Pudahuel